Татьяна Лаврова:
 Лаврова, Татьяна Евгеньевна (1938—2007) — советская и российская актриса.
 Лаврова, Татьяна Николаевна (1911—2004) — советская оперная певица.